Kanonische Projektion steht in der Mathematik für:

 die Abbildung eines Tupels auf eine Tupelkomponente, siehe Projektion (Mengenlehre)
 die Abbildung eines Elements einer Menge auf seine Äquivalenzklasse, siehe Quotientenabbildung